Ludwig Berger puede hacer referencia a:

 Ludwig Berger (compositor) (1777-1839), pianista, compositor y profesor de piano alemán;
 Ludwig Berger (director) (1892-1969), director, guionista y actor cinematográfico alemán.